Рафаел Надал је освојио турнир. У финалу је победио Џона Изнера резултатом 7:6(10:8), 7:6(7:3).

Носиоци

 Новак Ђоковић (четвртфинале)
 Енди Мари (четвртфинале)
 Давид Ферер (треће коло)
 Рафаел Надал (победник)
 Роџер Федерер (четвртфинале)
 Томаш Бердих (полуфинале)
 Хуан Мартин дел Потро (полуфинале) 
 Ришар Гаске ''(друго коло)

 
<li>  Станислас Вавринка (друго коло)
<li>  Кеј Нишикори (прво коло)
<li>  Томи Хас (треће коло)
<li>  Милош Раонић (треће коло)
<li>  Николас Алмагро (прво коло)
<li>  Фабио Фоњини (прво коло)
<li>  Жил Симон (прво коло)
<li>  Јежи Јанович (прво коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 2013.